Гигантская акула-молот, или гигантская молот-рыба (), — вид рода Sphyrna из семейства молотоголовых акул. Максимальная зарегистрированная длина составляет 6,1 м. Эти рыбы обитают в тропических и тёплых умеренных водах всех океанов. Передний край «молота» у них практически прямой, что отличает их от прочих молотоголовых акул. Высокий спинной плавник имеет форму серпа. Гигантские акулы-молот ведут одиночный образ жизни, они активно охотятся на различных ракообразных, головоногих, костистых и хрящевых рыб, в том числе акул. Наблюдения за акулами позволили сделать вывод, что с помощью «молота» они обездвиживают хвостоколов, которые являются их излюбленной добычей. Гигантские акулы-молот размножаются живорождением, самки приносят потомство каждые 2 года, в помёте до 55 новорожденных. Будучи потенциально опасными, эти акулы редко нападают на людей. Являются объектом целевого коммерческого промысла.

Таксономия 
Гигантская акула-молот была впервые описана как  в 1837 году немецким естествоиспытателем Эдуардом Рюппелем. Позже название было изменено на текущее . Тем не менее, на протяжении более 200 лет действительным научным названием считалось , которое было придумано в 1822 году Валансьеном. В 1950 году Энрико Тортонезе установил, что образцы, описанные Валансьеном, принадлежали виду малоглазая гигантская акула-молот (). Лектотипом для этого вида стал самец длиной 2,5 м, пойманный в Красном море.

Филогенетические взаимосвязи молотоголовых акул на основании морфологии, изозимов и митохондриальной ДНК

Филогенетический анализ, основанный на морфологии и ДНК, показал, что гигантская акула-молот образует единую кладу с обыкновенной акулой-молот () и бронзовой молот-рыбой (). Эти исследования также показывают близкое родство с большеголовой молот-рыбой ().

Описание 

У гигантских акул-молотов характерное для молотоголовых акул веретенообразное тело и голова с выростами по бокам. Взрослые особи отличаются от круглоголовой молот-рыбы и обыкновенной акулы-молот тем, что передний край головы у них практически прямой, а не изогнутый, с выступами посередине и по бокам. Ширина крыльев «молота» составляет 23—27 % от длины тела. Зубы треугольные с сильно зазубренными краями, к углам рта имеют всё больший наклон. Во рту по 17 зубных рядов с каждой стороны верхней челюсти, 2—3 зуба на симфизе, и по 16—17 зубов с каждой стороны нижней челюсти, 1—3 в симфизе.

Первый спинной плавник очень высокий, серповидной формы, основание находится над каудальным выступом грудных плавников. Второй спинной плавник и анальный плавник относительно крупные, с глубокими вырезами по каудальному краю. Брюшные плавники серповидные с вогнутым каудальными краями. Это ещё одно отличие от круглоголовой молот-рыбы, у которой каудальные края брюшных плавников прямые. Кожа покрыта близко расположенными плакоидными чешуйками. Каждая чешуйка имеет форму ромба и несёт на себе 3—5 горизонтальных гребня, оканчивающихся зубцами. Окраска от тёмно-коричневой до светло-серой и оливковой, брюхо светлое. Плавники у взрослых не имеют окантовки, в то время как у неполовозрелых акул кончик второго спинного плавника может быть тёмным.

Средняя длина гигантской акулы-молот составляет 3,5 м, а масса более 230 кг. Самки, как правило, крупнее самцов. Существуют свидетельства о том, что у берегов Новой Зеландии была поймана акула-молот длиной 7 метров 89 сантиметров и массой 363 килограмма. Тем не менее, даже такие размеры не являются максимальными, например, летом 2010 года во Флориде (США) была выловлена гигантская акула-молот массой 453,6 кг. Самка, пойманная у берегов Флориды в 2006 году, весила 580 кг при длине 5,5 м. Такая большая масса объясняется тем, что самка была беременной, внутри неё находилось 55 эмбрионов.

Распространение 
Распространена повсеместно в тропических и тёплых умеренных водах между 40° с. ш. и 37° ю. ш. В Атлантическом океане она встречается от побережья Северной Каролины до Уругвая, в том числе в Мексиканском заливе и Карибском море, и от Марокко до Сенегала, а также в Средиземном море. Повсеместно распространена в Индийском и в Тихом океане от острова Рюкю до Австралии, Новой Каледонии и Французской Полинезии, и с юга Калифорнии до Перу. Обитает у берегов Гамбии, Гвинеи, Мавритании, Сьерра-Леоне,Западной Сахары (сведения не подтверждены). Гигантскую молот-рыбу можно встретить как на мелководье, так и на глубине до 80 м. Она предпочитает держаться у коралловых рифов, а также на континентальном шельфе и в лагунах. Совершает сезонные миграции.

Биология 
Гигантская акула-молот — одиночный кочевой хищник, который, как правило, сторонится других рифовых акул. Неполовозрелые особи иногда становятся жертвой крупных акул, например, тупорылой акулы (Carcharhinus leucas), взрослые не имеют в природе естественных врагов. Отмечалось, что каваллы трутся о бока гигантских акул-молотов, возможно, чтобы избавиться от паразитов. Иногда гигантских акул-молотов сопровождают лоцманы (Naucrates doctor).

Питание 
Гигантская акула-молот является активным хищником. Её диета разнообразна, она включает беспозвоночных, таких как крабы, омары, кальмары, осьминоги, и костистых рыб, например, тарпонов, сардин, морских сомов, рыб-жаб, морских карасей, , ставрид, горбылей, морских окуней, камбал, кузовков, рыб-ежей и небольших акул, таких как обыкновенные куньи акулы (Mustelus). В атолле Рангироа гигантская акула-молот охотится на темнопёрых серых акул (Carcharhinus amblyrhynchos). Известны случаи поедания особей своего вида.

Любимой добычей гигантской акулы-молот являются скаты, в желудке одной акулы было обнаружено около 50 морских котов. Во рту этих акул часто обнаруживают ядовитые шипы скатов, но они, похоже, не доставляют им дискомфорта; у одного экземпляра, пойманного у берегов Флориды, было найдено во рту 96 шипов. Гигантские акулы-молоты в основном охотятся на рассвете или в сумерках. Они водят головой над морским дном, чтобы засечь зарывшихся в песок скатов с помощью расположенных на нижней стороне «молота» многочисленных ампул Лоренцини. Кроме того, своеобразная голова позволяет акулам-молотам, обнаружив ската, быстро развернуться и ударить по нему. У берегов Флориды гигантские акулы-молоты часто попадают на крючок с наживкой, что свидетельствует об остром обонянии.

На Багамских островах наблюдали за тем, как гигантские акулы-молоты охотятся на американских хвостоколов (Dasyatis americana): сначала акула прибивала ската ко дну мощным ударом головы сверху, а затем прижимала его головой и кусала с обеих сторон, что фактически парализовало ската. Затем она брала его в пасть и разрывала на части быстрыми рывками головой. Отмечалось также, что гигантские акулы-молот нападают в открытом море на пятнистых орляков (Aetobatus narinari), откусывая одно из его крыльев. Таким образом, орляк теряет способность плавать. Тогда акула с помощью головы прижимает его ко дну и захватывает в пасть головой вперед. Эти наблюдения позволяют предположить, что гигантская акула-молот пытается расправиться с орляком с первого укуса — ту же стратегию применяют белые акулы (Carcharodon carcharias).

Жизненный цикл 
Подобно прочим представителям своего рода, гигантские акулы-молоты являются живородящими; развивающиеся эмбрионы получают питание посредством плацентарной связи с матерью, образованной опустевшим желточным мешком. В отличие от большинства других акул, которые спариваются ближе ко дну, гигантские акулы-молоты спариваются у поверхности. В одном наблюдении, сделанном на Багамских островах, отмечалось, что две акулы плавали кругами, поднимаясь из глубины, и, достигнув поверхности, начали спариваться. Самки гигантской акулы-молота могут размножаться партеногенезом, т. е. не спариваясь с самцом. При партеногенезе ДНК передаётся детёнышам только от матери. Самки приносят потомство раз в два года. В северном полушарии роды происходят с конца весны до лета, а в австралийских водах с декабря по январь. Беременность длится 11 месяцев. В помёте 6—55 новорожденных, средняя численность 20—40, Их длина составляет 50—70 см. Самцы и самки достигают половой зрелости при длине 2,3—2,7 м и весе 51 кг и 2,5—3,0 м и 41 кг соответственно. Молодые акулы внешне отличаются от взрослых, имеющих округлый лобный край головы. Средняя продолжительность жизни составляет 20—30 лет, а максимальная 40—50 лет.

Взаимодействие с человеком 

Благодаря большому размеру и крупным зубам гигантская акула-молот, безусловно, способна нанести смертельные травмы человеку. Этот вид имеет (возможно, незаслуженно) репутацию агрессивного и является наиболее опасным из семейства молотоголовых акул. При столкновении может проявить агрессию. Агрессивное поведение выражается в том, что акулы опускают грудные плавники и совершают резкие, порывистые движения. Некоторые аквалангисты сообщают, что гигантские акулы-молот, как правило, ведут себя робко, либо не выражают интереса к людям. Однако имеются сообщения о том, что они близко подплывали к аквалангистам и даже нападали при погружении пловцов в воду. К 2011 в списке числилось 34 нападения акул-молотов, из них 17 были неспровоцированными и одно привело к смертельному исходу. Из-за трудностей в определении данного вида неясно, сколько из них было совершено гигантской акулой-молот. Подтверждение имеет только одно спровоцированное нападение.

Гигантские акулы-молот являются регулярным объектом коммерческого и любительского рыболовства в тропиках, их ловят с помощью ярусов, ставных донных сетей, тралов и на крючок. Хотя мясо редко потребляют в пищу, их плавники очень ценятся, как ингредиент для супа. Кроме того, используют печень и кожу, а из туши производят рыбную муку. Гигантские акулы-молот также попадают в сети в качестве прилова. Много акул гибнет в противоакульих сетях, установленных на пляжах Австралии и Южной Африки.

Гигантская акула-молот чрезвычайно чувствительна к перелову из-за малой численности популяции и медленного цикла воспроизводства. Оценить статус сохранности этого вида сложно, поскольку выделить гигантскую акулу-молот среди прочих акул-молотов, попавших в сети, довольно непросто. Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус находящегося под угрозой полного исчезновения. Он находится под угрозой в северо-западной Атлантике и Мексиканском заливе, где его численность с 1990 года сократилось на 50 % из-за прилова. В юго-западной части Индийского океана ведётся незаконная добыча гигантских акул-молотов и азиатских акулохвостов (Rhynchobatus djiddensis) с помощью ярусов. Из-за интенсивного промысла популяция гигантских акул-молотов сократилось с 1978 по 2003 год на 73 %. У побережья Африки за последние 25 лет количество этих рыб снизилось на 80 %. Специальных мер по сохранению гигантской акулы-молот не предпринимается. Запрет на добычу акульих плавников введён в США, Австралии и Европейском Союзе.

Примечания 

Молотоголовые акулы
Животные, описанные в 1837 году
Рыбы Индо-Тихоокеанской области
Рыбы Атлантического океана